Karl Reitz ist der Name folgender Personen:

* Karl Reitz (Bratschist) (1887–1943), deutscher Musiker
 Karl Reitz (Politiker) (1887–1980), deutscher Politiker (CDU)